Blåtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blåtjärnet (Alingsås socken, Västergötland, 641897-131283), sjö i Alingsås kommun, 
Blåtjärnen (Alingsås socken, Västergötland, 643160-130661), sjö i Alingsås kommun,  (1,26 ha)
Blåtjärnen (Ödenäs socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Blåtjärnet, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Blåtjärnen, Västmanland, sjö i Köpings kommun, 
Blåtjärnet, Värmland, sjö i Eda kommun, 
Blåtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Blåtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Blåtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Blåtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (11 ha)
Blåtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Blåtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (7,78 ha)
Blåtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (2,52 ha)
Blåtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Blåtjärnarna, sjö i Vindelns kommun, 
Blåtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715821-167320), sjö i Vindelns kommun, 
Blåtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716130-167069), sjö i Vindelns kommun, 
Blåtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (3 ha)
Blåtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (6,16 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn